Georg Wildhagen ist der Name folgender Personen:

* Georg Wildhagen (Jurist) (1857–1947), deutscher Jurist
 Georg Wildhagen (Regisseur) (1920–1990), deutscher Regisseur und Drehbuchautor